Le championnat de Belgique de football 1987-1988 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le Club de Bruges remporte son septième titre de champion de Belgique, huit ans après le précédent. Il devance le KV Malines et l'Antwerp de deux points. Le club malinois se console néanmoins en remportant la Coupe des vainqueurs de Coupe cette saison, ce qui est encore aujourd'hui la dernière victoire d'un club belge en compétition européenne.

Dans le bas du classement, les places de relégables reviennent au Racing Jet de Bruxelles, bon dernier et à La Gantoise, qui échoue à un point du maintien. Pour les bruxellois, cette saison est la dernière que le club joue parmi l'élite.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs bruxellois 
Les  bruxellois sont :(1) Racing Jet de Bruxelles(6) R. SC Anderlecht(15) RWD Molenbeek

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Francis Severeyns (R. Antwerp FC) avec 24 goals. Il est le  belge différent à obtenir cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 19 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : Club Bruges KV ()
 Cinquième équipe à remporter sept titres de champion de Belgique
  pour la province de Flandre-Occidentale.

Admission et relégation 
Le Racing Jet de Bruxelles et le K. AA Gent terminent aux deux dernières places et sont relégués en Division 2. Le Racing Jet déménage ensuite à Wavre et n'a plus rejoué parmi l'élite nationale depuis. Ils sont remplacés par le K. RC Malines, champion de deuxième division, et le K. Lierse SK, vainqueur du tour final.

Fusion et changement d'appellation 
En fin de saison, le K. FC Winterslag (matricule 322) fusionne avec le K Waterschei SV THOR Genk (matricule 553), qui vient d'être relégué de Division 2. Le nouveau club prend le nom de Koninklijke Racing Club Genk et conserve le matricule 322 de Winterslag. Il prend ses quartiers au Stade André Dumont de Waterschei.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1